Alfred de Tarde – scrittore, economista e giornalista francese
 Guillaume de Tarde – scrittore ed economista francese